«Российская» — 9-я станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Московская» и «Алабинская».

История

Строительство 
Строительство перегона между «Российской» и «Алабинской» было начато в сентябре 1980 года, однако тоннели были построены и законсервированы — строительство линии метрополитена продолжили с противоположного направления, со станции «Кировская».

Строительство «Российской» было начато в 1992 году. Несколько раз пуск станции откладывался из-за недостаточного финансирования строительства.

Пуск 
Станция была запущена в тестовую эксплуатацию 26 ноября 2007 года в составе третьего пускового участка Самарского метрополитена «Московская» — «Российская». Открыта для пассажиров в 13:30 26 декабря 2007 года.

Вестибюли и пересадки 
Станция имеет один выход с двумя павильонами на поверхности, один из которых располагается на пересечении Автобусного проезда и улицы Луначарского, а второй — ближе к углу завода авиационных подшипников «ЕПК Самара» (ранее — ООО «Завод Авиационных подшипников»). Кассы станции располагаются в подземном переходе и отделены от зала с турникетами стеклянными дверьми.

Техническая характеристика 
Станция выполнена по спецпроекту, с двумя боковыми платформами.

Расположенные у метро объекты 
 Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»
 Ракета-носитель «Союз»
 Парк науки и культуры «Союз»

Привязка общественного транспорта

Автобус

Трамвай

Троллейбус 

 Маршрутное такси:
 № 217 «Ул. Транзитная — Дом молодёжи»
 № 247 «Причал № 6 — Завод „Экран“»
 № 261 «Причал № 6 — АТП ЗАО „Агро-Авто“»
 № 297 «Причал № 6 — АТП ЗАО „Агро-Авто“»

Архитектура и оформление 
Светло-серый мрамор покрывает стены станции, обрамление которых выполнено из красного гранита. На стенах размещены арки, в которых сначала планировалось размещение стеклянных витражей, затем более прочного и дешёвого алюкобонда, а в итоге на сегодняшний день арки оставлены пустыми.

Путевое развитие 
Перед станцией расположена камера съездов (пошерстный съезд), который начал использоваться с 23 декабря 2007 года. Он позволил запустить поезда на участке «Гагаринская» — «Московская» в нормальном режиме и сократить выход на правую сторону

Схема станции

Фотографии

См. также 
 Список станций Самарского метрополитена

Ссылки 
 «Российская» на сайте Самаратранс.info

Колонные станции мелкого заложения
Станции Самарского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2007 году
Станции метрополитена с правосторонними платформами